Agua para todos steht für:

 eine Kampagne in Spanien, siehe Plan Hidrológico Nacional
 ein Programm in Peru zur Wasserversorgung aller Bewohner, Agua para todos